Roy Gelmi, né le  à Bassersdorf en Suisse, est un footballeur suisso-néerlandais. Il évolue au poste de défenseur central au FC Winterthour.

Carrière

En club 

Roy Gelmi rejoint le FC Saint-Gall à l'âge de quinze ans en provenance du FC Zurich.

Prêté par le FC Thoune au VVV Venlo pour six mois, Gelmi s'y engage définitivement pour deux saisons à l'issue du prêt.

En équipe nationale 

Roy Gelmi est sélectionné avec les moins de 19 ans puis avec les espoirs.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur néerlandais
Footballeur suisse
Sportif zurichois
Joueur du FC Saint-Gall
Joueur du FC Thoune
Joueur du VVV Venlo
Joueur du FC Winterthour
Naissance en mars 1995
Naissance dans le canton de Zurich